Campeonato Uruguayo de Fútbol 2002 puede referirse a:

 el campeonato 2002 de la Primera División;
 el campeonato 2002 de la Segunda División;
 el campeonato 2002 de la Liga Metropolitana Amateur.